Галапагосская горлица () — птица семейства голубиных.

Описание 
У галапагосской горлицы относительно длинные ноги и короткий хвост. Верх головы, спина и верхняя сторона хвоста от красно-коричневатого до песочного цвета. Кроющие крыльев того же основного цвета покрыты чёрными пятнами с белым обрамлением. Горло и шея красновато-фиолетовые, брюхо красновато-серое. Выделяется голубое с чёрной каймой окологлазное кольцо. Кроющие уха белёсые, обрамлённые чёрным. Клюв тёмно-серый, ноги красноватые. Половой диморфизм не выражен, самки, тем не менее, немного меньше самцов.

Распространение 
Галапагосская горлица является эндемиком Галапагосских островов. Она живёт на сухой, скалистой равнине с отдельно стоящими кустами или деревьями и опунциями.

Питание 
Птица питается, прежде всего, семенами растений, а во время сезона дождей также цветами кактусов и гусеницами.

Размножение 
Токование происходит на земле. Самец, распустив перья, бегает за самкой до тех пор, пока она не остановится. Тогда он принимает вертикальную стойку, опустив вниз хвост, и издаёт воркующие звуки «б-р-р-р». Затем начинается ритуал чистки перьев и соприкасания клювами обеими птицами, который предшествует непосредственно спариванию. Гнёзда устраивают на земле, в расщелинах скал или в старых гнёздах галапагосского пересмешника (Nesomimus parvulus). Гнездование длится в течение всего года. В кладке часто два яйца.

Примечания

Литература 
 David Gibbs, Eustace Barnes und John Cox: Pigeons and Doves — A Guide to the Pigeons and Doves of the World. Pica Press, Sussex 2001, ISBN 90-74345-26-3
 Alois Münst und Josef Wolters: Tauben — Die Arten der Wildtauben, 2. erweiterte und überarbeitete Auflage, Verlag Karin Wolters, Bottrop 1999, ISBN 3-9801504-9-6
 Gerhard Rösler: Die Wildtauben der Erde — Freileben, Haltung und Zucht. Verlag M. & H. Schaper, Alfeld-Hannover 1996, ISBN 3-7944-0184-0

Горлицы-зенайды
Животные, описанные в 1839 году
Эндемики Галапагоса
Птицы Южной Америки